Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1897 war ein Tenniswettbewerb in London.

Blanche Bingley-Hillyard errang ihren vierten Titel mit einem Sieg in der Challenge Round über die Titelverteidigerin Charlotte Cooper.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 253.

Dameneinzel
1897